Бала може да се отнася за:

 Бала —- музикалния инструмент балафон
 Бала —- град в Северен Уелс